Guma este un compus organic. Termenul provine din Egipt (kami = cauciuc) și însemna secrețiile unor plante sub formă de latex, care prin uscare polimerizează devenind substanțe solide elastice. În prezent guma este un produs cu o utilizare largă, fiind folosit la:
 guma arabică secretată de o specie de salcâm african
 gumă de mestecat
 cauciucul natural și sintetic
 guma de șters (radieră)
 baloane
 inele de etanșare din gumă (cauciuc)
 îmbrăcăminte impermeabilă

Legături externe

Compuși organici